

Instrumentos musicais 
 Baixo - instrumento melódico de cordas
 Baixo acústico - versão acústica do baixo, com caixa de ressonância
 Baixo elétrico - versão elétrica do baixo popular, sem caixa de ressonância

Teoria musical 
 Baixo (voz) - cantor cuja especialidade são os registros mais graves da partitura
 Baixo contínuo - acompanhamento utilizado em muitos gêneros de música barrocos